Rum, alkoholos ital

Települések 
 Rum, település Vas megyében
 Rum, település Tirolban, Ausztriában
 Rum, település Dél-Horászán tartományban, Iránban

Szigetek 
 Rùm, a Small-szigetek egyike (Belső-Hebridák), Skóciában
 Rum-sziget, gránit sziklasziget, a Preservation szigetcsoport tagja (Furneaux szigetcsoport), Tasmaniában
 Rum-sziget, a Sea Lion-sziget melletti kisebb sziget, a Falkland-szigetek legdélebbi részén
 Rum Cay, a Bahama-szigetek egyike

Egyéb 
 Rum vádi, Jordánia legnagyobb, 100 km hosszú kiszáradt folyóvölgye az ország déli részén, az UNESCO világörökség része
 Rum, folyó az Egyesült Államok Minnesota államában